Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1933 war ein Tenniswettbewerb in Vancouver.

Ergebnisse 
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Quelle 
 The Vancouver Sun (auf https://google.news/newspapers) und The Daily Colonist (auf https://archive.org), Ausgaben vom 1. bis 7. August 1933

Tennisturnier in Vancouver